The Snow Goose – album grupy Camel wydany w 1975 roku
 The Snow Goose – powieść Paula Gallico
 The Snow Goose – film z 2006 roku